Lesteva är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1796. Lesteva ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Lesteva